Lochhead ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Grant Lochhead (1890–), kanadischer Bakteriologe
 Jason Lochhead (* 1984), neuseeländischer Beachvolleyballspieler
 Jean Lochhead (* 1946), britische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Richard Lochhead (* 1969), schottischer Politiker
 Tony Lochhead (* 1982), neuseeländischer Fußballspieler

Lochhead bezeichnet auch:
 Lochhead (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Campbeltown

Siehe auch:
 Lochead
 Lougheed